Solomon kan syfta på:

 Solomon (Händel) – ett oratorium av Georg Friedrich Händel
 Solomon (spel) – ett spel till Game Boy Color
 Solomon Cutner, brittisk pianist

Geografi

USA 

 Solomon, Kansas, ort, Dickinson County, 
 Solomon, Arizona, ort, Graham County, 
 Solomon, Alaska, ort, Alaska, Nome Census Area,

Se även 
 Salomo (olika betydelser)
 Salomon